Тро́фа (; ) — власна назва.

Топоніми

Трофа — муніципалітет.
 Трофа (Агеда) — парафія.